Moya steht für:
 Moya (Gattung), eine Pflanzengattung in der Familie der Spindelbaumgewächse (Celastraceae)

Moya ist der Name folgender Orte:
 Moya (Gran Canaria), Gemeinde in der Provinz Las Palmas, in der autonomen Region aus den Kanarischen Inseln, Spanien
 Moya (Cuenca), Gemeinde in der Provinz Cuenca, in der autonomen Region Kastilien-La Mancha, Spanien
 Fuentelespino de Moya, Gemeinde in der Provinz Cuenca, in der autonomen Region Kastilien-La Mancha, Spanien
 Santa Cruz de Moya, Gemeinde in der Provinz Cuenca, in der autonomen Region Kastilien-La Mancha, Spanien
 Moya (Komoren), auf Anjouan
 Moya (Huancavelica), Ort in der Provinz Huancavelica in Peru
 Moya (Grenada), Siedlung im Parish Saint Andrew im Osten von Grenada

Moya, Moyà oder Moyá ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos Moyá (* 1976), spanischer Tennisspieler und -trainer
 Eduardo Moya Castillo (* 1981), spanischer Fußballspieler
 Eidy Moya (* 1974), venezolanischer Boxer

 Francesc Espar Moya (* 1963), spanischer Handballspieler und Handballtrainer
 Jesús María de Jesús Moya (* 1934), dominikanischer Geistlicher und Altbischof von San Francisco de Macorís
 Juan Mora Fernández (1784–1854), costa-ricanischer Politiker, Präsident 1824–1833 

 María Moya (* 2001), ecuadorianische Squashspielerin
 Mario Moya Palencia (1933–2006), mexikanischer Politiker und Diplomat
 Miguel Ángel Moyà (* 1984), spanischer Fußballspieler
 Patrick Moya (* 1955), französischer Künstler
 Pedro de Moya y Contreras († 1592), Erzbischof von Mexiko und Vizekönig von Neuspanien
 Pol Moya (* 1996), andorranischer Leichtathlet

 Roberto Moya (1965–2020), kubanischer Diskuswerfer
 Sabina Moya (* 1977), kolumbianische Speerwerferin
 Salvador Moyà i Solà (* 1955), spanischer Paläologe und Anthropologe
 Sergej Moya (* 1988), deutscher Schauspieler

 Vicente Camacho y Moya (1886–1943), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Tabasco
 Víctor Moya (* 1982), kubanischer Hochspringer

MOYA steht als Abkürzung für:
 Museum of Young Art in Wien

Siehe auch:
 Moia
 Moja
 Moyamoya, eine Krankheit der Gehirngefäße
 Muya, Berg im Sudan